

Persone 
 Richard Ofori (1993), calciatore ghanese
 Richard Ofori (1993), calciatore ghanese